El término motilidad puede referirse a:
 Motilidad, en biología, la capacidad de desplazarse;
 Motilidad gastrointestinal, acción fisiológica del tubo digestivo por la que se desplaza el alimento ingerido desde la boca hasta el ano;
 Motilidad o motricidad, en psicología, capacidad para realizar movimientos complejos y coordinados.